AZE steht für:
 Abhängig zivile Erwerbsperson, volkswirtschaftlicher Begriff
 Alliance for Zero Extinction, Nichtregierungsorganisation für Biodiversität
 Arcus-Air Logistic (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Aserbaidschan, als Ländercode nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Flughafen Hazlehurst (IATA-Code), Flughafen in den USA
 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (für Anhalt-Zerbst), Kfz-Kennzeichen

Aze steht für:
 Aze (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Azergues
 Aze (Zhag'yab), Gemeinde im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Azetidin-2-carbonsäure, eine nicht-kanonische Aminosäure

Azé steht für:

aze steht für:
 Aserbaidschanische Sprache (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:

Abkürzung